

Phénomènes maritimes 

 Vague : mouvement oscillatoire de la surface d'un océan, mer, etc.
 Vague scélérate : grosse vague, de taille inattendue.

Homonymies 

  : plusieurs mouvements cinématographiques et plusieurs œuvres d’art.
 en anglais .

Santé 

 Nerf vague (appelé aussi nerf pneumo-gastrique ou nerf cardio-pneumo-entérique) : dixième paire des nerfs crâniens.
 Vague épidémique (aussi appelée vague de contaminations)

Société 

 Vague belge : observations d'OVNI.
 Vague : mouvement de foule, aussi appelée Ola.
 La Troisième Vague, expérience réalisée en 1967.

Cinéma 

 Nouvelle Vague, un mouvement cinématographique apparu en France dans les années 50.
 Nouvelle vague japonaise, un mouvement cinématographique au Japon similaire à la Nouvelle vague en France.

 Les Contes de la lune vague après la pluie : film japonais réalisé par Kenji Mizoguchi, sorti en 1953.
 Les Fleurs et les vagues : film japonais réalisé par Seijun Suzuki, sorti en 1964.
 La Vague : film allemand réalisé par Dennis Gansel, sorti en 2008.

Arts 

 Le Lombard - Troisième vague : collection de bandes dessinées.
 La Grande Vague de Kanagawa : estampe japonaise de Hokusai.
  : l’estampe japonaise de Hokusai et plusieurs œuvres de fiction.

Autres 

 Année vague : unité de temps.
 un mouvement de hip-hop qui consiste à faire des ondulations avec les bras.